Командные соревнования по прыжкам с нормального трамплина (HS109) среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года в австрийском Зефельде прошли 26 февраля.

Медалисты

Результаты

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2019